

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 28, w tym 17 podstawowych
 Janówek (dawn. Góry) – część miasta Łódź
 Janówek – część miasta Modliborzyce
 Janówek – część miasta Warszawa, w dzielnicy Ursynów
 Janówek – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. karkonoskim, w gminie Jeżów Sudecki
 Janówek – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Jordanów Śląski
 Janówek – część wsi Urszulin w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Nowodwór
 Janówek – wieś w woj. lubelskim, w pow. świdnickim, w gminie Mełgiew
 Janówek – wieś w woj. lubelskim, w pow. świdnickim, w gminie Piaski
 Janówek – osada wsi Zabiełłów w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Drużbice
 Janówek – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Piątek
 Janówek – kolonia w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Nieborów
 Janówek – część wsi Karolina w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Goszczanów
 Janówek – część wsi Sokołów w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Goszczanów
 Janówek – część wsi Komory Dąbrowne w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Sońsk
 Janówek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Żelechów
 Janówek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Pacyna
 Janówek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Grójec
 Janówek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Czosnów
 Janówek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Tarczyn
 Janówek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Odrzywół
 Janówek – część wsi Zaborówek w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim, w gminie Leszno
 Janówek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Wierzbno
 Janówek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Mszczonów
 Janówek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Wiskitki
 Janówek – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Sztabin
 Janówek – część wsi Czerników Opatowski w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Opatów
 Janówek – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Tolkmicko
 Janówek – część wsi Zabłocie w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Grzegorzew

Kolej 
 Janówek – przystanek kolejowy w powiecie legionowskim
 Janówek – przystanek kolejowy w powiecie sochaczewskim

Inne 
 Janówek – osiedle miasta Wrocław, część osiedla Pracze Odrzańskie
 Janówek – zniesiona część wsi Zakręt w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim, w gminie Wiązowna

Zobacz też 
 Janowo, Janówka, Janówek Drugi, Janówek Duranowski, Janówek Pierwszy